Rusland
 Korenevka (district Fatezjski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Korenevka (district Medvenski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Korenevka (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela

 Oekraïne
 Korenivka (Soemy) - dorp in de Oekraïense oblast Soemy
 Korenivka (Zjytomyr) - dorp in de Oekraïense oblast Zjytomyr

 Wit-Rusland
 Karanjouka (district Chojnitski) - dorp in de Wit-Russische oblast Homel
 Karanjouka (district Homelski) - posjolok in de Wit-Russische oblast Homel